Hans Flohr ist der Name folgender Personen:

* Hans Flohr (Fußballspieler) (Lebensdaten unbekannt), deutscher Fußballspieler, aktiv zwischen 1911 und 1925
 Hans Flohr (Fußballspieler, 1926) (* 1926), deutscher Fußballspieler
 Hans Flohr (Mediziner) (* 1936), deutscher Neurobiologe